Le Medyk Konin est un club de football polonais féminin basé à Konin. ( KKPK Medyk Konin).

Historique 

 1985 : fondation du club

Palmarès 
 Championnat de Pologne (4)
 Champion : 2014, 2015, 2016 et 2017.
 Vice-champion : 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018, 2019 et 2020.

 Championnat de Pologne D2 (0)
 Vice-champion : 2003 et 2004.

 Coupe de Pologne (9)
 Vainqueur : 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2019.
 Finaliste : 2003, 2004, 2007 et 2012.

Bilan saison par saison 
Le tableau suivant retrace le parcours du club depuis 2001.

Notes et références 

Club de football fondé en 1985
Club féminin de football en Pologne
Sport à Konin